Атба́ра () може стосуватися:

 Атбара — місто на північному сході Судану
 Атбара — річка на сході Африки (в Ефіопії та Судані), права притока Нілу.